Кашкаров — тюркская фамилия, происходит от  (волк).
 Кашкаров, Андрей Петрович — российский технический писатель, публицист.
 Кашкаров, Андрей Фёдорович — стрелецкий голова из дворянского рода Кашкаровых.
 Кашкаров, Борис Дмитриевич (1866 — ?) — российский государственный деятель, действительный статский советник.
 
 Кашкаров, Игорь Алексеевич (род. 1933) — советский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту (1956).
 Кашкаров, Павел Константинович (род. 1947) — советский и российский физик, заслуженный профессор МГУ.
 Кашкаров, Юрий Фёдорович (род. 1963) — советский биатлонист, олимпийский чемпион.

 Кашкаров — хутор в Черноярском районе Астраханской области, упразднён в 1998 г.

См. также 
 Кошкаров
 Кашкарово